Abbazia di San Nicola – abbazia a Rodengo-Saiano
 Abbazia di San Nicola di Pergoleto – abbazia a Galatone